— японский футбольный клуб из города Иокогама, префектура Канагава.

История 

Клуб был основан в 1972 году как футбольная секция компании Nissan и под именем Ниссан Моторс дважды стал чемпионом Японии.
В 1991 году клуб стал одним из основателей профессиональной футбольной Джей-лиги, а 1 апреля 1992 года переименован в Иокогаму Маринос. С тех пор клуб 4 раза стал чемпионом Японии и неизменно заканчивал все сезоны Джей-лиги в верхней половине турнирной таблицы первого дивизиона.
Современный клуб был создан в 1999 году путём объединения двух команд Иокогамы — Маринос и Флюгельс.

Текущий состав

Достижения

Национальные 
 Чемпион Японии (7х): 1989, 1990, 1995, 2003, 2004, 2019, 2022
 Обладатель Кубка Императора (7х): 1983, 1985, 1988, 1989, 1991, 1992, 2013 
 Финалист Кубка Императора (2х): 1990, 2017
 Обладатель кубка Лиги (1х): 2001
 Финалист Кубка Лиги (1х): 2018
 Финалист Суперкубка Японии (5х): 1994, 1996, 2004, 2005, 2014.

Международные 
 Обладатель Лиги Чемпионов АФК: 1993
 Финалист Лиги Чемпионов АФК: 1990.

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба 

Футбольные клубы Японии